Манфред Шмитц (25 апреля 1939, Эрфурт — 7 июля 2014, Берлин, Германия) — немецкий композитор, пианист, аранжировщик и музыкальный педагог.

Биография 
Окончив консерваторию в Веймаре (Германия), Манфред стал педагогом в высшем музыкальном училище. С 1968 по 1984 годы он преподавал в Веймарской Высшей школе музыки имени Листа. В качестве концертмейстера Манфред Шмитц на протяжении более чем 30 лет сотрудничал с известной актрисой и певицей Гизелой Май, сопровождая её в мировых турне.

С 1960 года Шмитц с его Manfred-Schmitz-Jazz-Trio имел большой успех на концертах и был отмечен многочисленными премиями.

В своих произведениях Шмитц пытается достичь гармонии между привлекательностью, формой и сложностью исполнения мелодии, для чего разрабатывает и собирает около 70 способов решения специфических трудностей при игре на фортепиано, собранные им за годы педагогической практики и подсказанные его учениками во время занятий.

С 2002 года Манфред Шмитц — руководитель высшей музыкальной школы в Трептов-Кёпеник.

Жил и работал в Берлине, где 7 июля 2014 года после непродолжительной болезни скончался в возрасте 75 лет.

Любопытные факты
Произведение под названием "Андреа" использовалось в СССР в качестве первой части терапевтических сеансов Кашпировского.

Литература 
 Jazz Parnass, 111 Etüden, Stücke und Studien für Klavier, 1965
 Regenbogen-Préludes. 21 Träume am Klavier, 1996
 Jugend-Album für Klavier, 1999

Примечания

Ссылки 
 Биография Шмитца (рус.)